Kagerō (Japanisch für Eintagsfliege) ist die Bezeichnung für:
 Kagerō (Film), japanischer Film von Hideo Gosha aus dem Jahr 1991
 Kagerō (Schiff, 1899), ein Torpedobootszerstörer der Murakumo-Klasse der Kaiserlich Japanischen Marine (1899–1925)
 Kagerō (Schiff, 1938), ein Zerstörer der gleichnamigen Klasse der Kaiserlich Japanischen Marine (1939–1943)
 Kagerō-Klasse, eine Klasse von 19 Zerstörern der Kaiserlich Japanischen Marine (1939–1966)
 eine japanische Visual-Kei-Band: Kagerou (Band)
 eine Figur aus Basilisk (Manga)
 der Titel des Tagebuchs Kagerō Nikki (deutsch 1955), siehe Fujiwara no Michitsuna no Haha